Защита може да се отнася до:

 Защита (спорт)
 Самозащита
 Гражданска защита